Altamira – jaskinia krasowa w Hiszpanii
 Altamira – miasto w Brazylii
 Altamira – miasto w Meksyku
 Altamira – miasto w Kolumbii
 Altamira do Paraná – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Parana
 Mikroregion Altamira – mikroregion w brazylijskim stanie Pará
 Altamira FC – meksykański klub piłkarski z siedzibą w mieście Altamira, w stanie Tamaulipas
 Estadio Altamira – stadion piłkarski w meksykańskim mieście Altamira, w stanie Tamaulipas
 Port lotniczy Altamira – port lotniczy położony w Altamirze, w stanie Pará, w Brazylii
 Hrabina Altamira z córką – obraz olejny hiszpańskiego malarza Francisca Goi
 Portret hrabiego de Altamira – obraz olejny hiszpańskiego malarza Francisca Goi
 Rafael Altamira y Crevea – hiszpański historyk i prawnik, sędzia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej
 (7742) Altamira – planetoida z pasa głównego asteroid